Obolon steht für 

 Rajon Obolon, Stadtrajon von Kiew
 Obolon (Brauerei), Brauerei in Kiew
 Obolon Kiew, Fußballverein aus Kiew
 Obolon-Stadion, Fußballstadion in Kiew
 Obolon-Krater, Meteoriteneinschlagkrater in der ukrainischen Oblast Poltawa
 Obolon (Dorf), Dorf im Rajon Semeniwka der ukrainischen Oblast Poltawa